Titja kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Titja (reservoar), Sjumen, 
 Titja (distrikt), Sliven, Obsjtina Kotel, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar